Schadaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schadaniwka (Semeniwka), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka
 Schadaniwka (Smijiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw